de praktijk bij bepaalde oorlogszuchtige volkeren om de hoofden van verslagen vijanden als trofee mee te nemen, zie koppensnellen (ritueel)
 topfunctionarissen van andere ondernemingen wegkopen of aantrekken
 een bewerking van betonnen heipalen na heien, zie koppensnellen (heien)
 haastig alleen de koppen in de krant doornemen